est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcène cyclique
 cyclohexène ou 1,2,3,4-tétrahydrobenzène, numéro CAS 
 1-méthylcyclopentène, numéro CAS 
 2-méthylcyclopentène
 3-méthylcyclopentène
 1-éthylcyclobutène
 2-éthylcyclobutène
 1,1-diméthylcyclobutène
 1,2-diméthylcyclobutène
 2,3-diméthylcyclobutène
 2,2-diméthylcyclobutène

 Diène
 hexa-1,5-diène, numéro CAS 
 hexa-1,4-diène
 hexa-1,3-diène
 hexa-1,2-diène
 hexa-2,3-diène
 hexa-2,4-diène

 Diène ramifié
 3-méthylpenta-1,2-diène
 2-méthylpenta-1,3-diène
 3-méthylpenta-1,3-diène
 4-méthylpenta-1,3-diène
 2-méthylpenta-1,4-diène
 3-méthylpenta-1,4-diène
 2-éthylbuta-1,3-diène

 Alcyne
 hex-1-yne, numéro CAS 
 hex-2-yne, numéro CAS 
 hex-3-yne, numéro CAS 

 Alcyne ramifié
 4-méthylpent-1-yne, numéro CAS 
 3-méthylpent-1-yne, numéro CAS 
 4-méthylpent-2-yne, numéro CAS 
 3,3-diméthylbut-1-yne, numéro CAS 

 Bicycles
 bicyclo[2.1.1]hexane
 2-méthylbicyclo[1.1.1]pentane
 bicyclo[3.1.0]hexane
 1-méthylbicyclo[2.1.0]pentane
 2-méthylbicyclo[2.1.0]pentane
 5-méthylbicyclo[2.1.0]pentane
 1,1-dimethylbicyclo[1.1.0]butane
 1,2-dimethylbicyclo[1.1.0]butane
 1,3-dimethylbicyclo[1.1.0]butane
 2,2-dimethylbicyclo[1.1.0]butane
 2,4-dimethylbicyclo[1.1.0]butane
 Spiro[2.3]hexane
 1-Methylspiro[2.2]pentane